Planeta małp – powieść Pierre’a Boulle’a

Filmy kinowe, telewizyjne i seriale 
 Planeta Małp – film z 1968
 Planeta Małp – serial telewizyjny z 1974
 Planeta Małp – film z 2001 (remake)